Площа Льва Толстого — елемент міської інфраструктури в історичній частині міста Одеса. На площі зходяться вулиці Дігтярна, Асташкіна та Льва Толстого.

Історія 
На початку XIX століття тут була околиця міста. Після затвердження в місті вільної економічної зони - Порто-франко (10 травня 1817 р.) недалеко від площі — лінією Старопортофранківської вулиці для запобігання контрабандного вивозу товарів з міста-порту та організації повного збору мита за вивезення товару була влаштована кільцем все місто кордонна лінія — великий рів глибиною два та шириною близько трьох метрів. На лінії були влаштовані три пропускні пункти. Пропуск контролювали 2-3 постових. Оскільки один рів не міг впоратись з напливом контрабанди, було вирішено влаштувати другий, а потім третій.

У початкових межах Порто-франко проіснувало до 1 червня 1827 р., після чого було вирішено включити в зону вільної торгівлі навколишні до міста селища Молдаванку, Пересип, Ближні та Дальні Млини, Малий та частину Середнього фонтану. Старі рви втратили своє значення та були засипані. Другий рів був засаджений деревами та названий Зовнішнім бульваром. Внаслідок він був забудований, а між ним та містом, на місці першого (старого) рову була збудована вулиця Старопортофранківська.

Пам'ятники 

 Прибутковий будинок Прокудіна (1903, архітектор В. Прохаска);
Пам'ятник Льву Толстому, охоронний номер 435-Од (1967, мармурове погруддя на гранітному постаменті, скульптори , ,  і , архітектори М. Безчастнов і )

Примітки

Див. також 
 Вулиця Льва Толстого (Одеса)

Посилання 

Старая Одесса в фотографиях > Площадь Льва Толстого 
Одесса, которую мы теряем: площадь Льва Толстого 
Улица Льва Толстого: сегодня и почти 200 лет назад 
Прогулки по Одессе: улица Льва Толстого — знакомые всё лица 

Приморський район (Одеса)
Толстого
Об'єкти, названі на честь Льва Толстого